Works () — сборник композиций группы Pink Floyd, выпущенный в июне 1983 года в США звукозаписывающей компанией Capitol Records. В сборник вошли композиции группы с 1967 года (с синглов «Arnold Layne» и «See Emily Play») по 1973 год (с альбома «The Dark Side of the Moon»). В американском чарте Billboard «Works» поднимался до 68 места. Основой дизайна обложки стал плакат, созданный в 1948 году Владимиром Флемом (Wladimir Flem), «Nederland industrialiseert».

Об альбоме 
К одной из главных особенностей сборника «Works» относится наличие в нём композиции «Embryo», исполнявшейся на концертах Pink Floyd до 1971 года, которая не издавалась ранее на синглах и не входила ни в один из альбомов группы («Embryo» была записана до издания на «Works» только в выпущенном компанией «Harvest» в 1970 году сборнике «Picnic — A Breath of Fresh Air», в котором кроме Pink Floyd представлены «Deep Purple», Рой Харпер (Roy Harper) и другие музыканты). Помимо этого сборник «Works» содержит композиции с альтернативным микшированием звука: квадрофонические версии «Brain Damage» и «Eclipse».

Список композиций 

Композиции «Arnold Layne» и «See Emily Play» с одноимённых синглов 1967 года,
«Set the Controls for the Heart of the Sun» с альбома A Saucerful of Secrets 1968 года,
«Several Species of Small Furry Animals Gathered Together in a Cave and Grooving with a Pict» с альбома Ummagumma 1969 года,
«One of These Days» и «Fearless» с альбома Meddle 1971 года,
«Free Four» с саундтрека Obscured by Clouds 1972 года
«Brain Damage» и «Eclipse» с альбома The Dark Side of the Moon 1973 года.

Участники записи 
 Сид Барретт — гитара, вокал на «Arnold Layne» и «See Emily Play»;
 Дэвид Гилмор — гитара (на всех композициях, кроме «Arnold Layne» и «See Emily Play»), бэк-вокал, вокал на «Fearless»;
 Ник Мейсон — ударные, бэк-вокал, вокал на «One of These Days»;
 Роджер Уотерс — бас-гитара, бэк-вокал, вокал на «Brain Damage», «Eclipse», «Set the Controls for the Heart of the Sun», «Free Four», «Embryo»;
 Ричард Райт — клавишные, бэк-вокал;

Хит-парады

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 

1983
Альбомы 1983 года
Альбомы психоделического рока
Альбомы, записанные на Abbey Road Studios
Сборники на английском языке
Альбомы, спродюсированные Роджером Уотерсом
Альбомы, спродюсированные Дэвидом Гилмором
Альбомы, спродюсированные Норманом Смитом